Herman Levin kan syfta på:

* Herman Levin (1862–1934), svensk teolog
 Herman Levin (1894–1984), svensk militär